Il campionato del mondo rally 1984 è stata la 12ª stagione del campionato del mondo rally organizzato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile.

La stagione
L'Audi Sport schiera Hannu Mikkola, Stig Blomqvist e Walter Röhrl rientrante dall'esperienza con il Martini Racing. Martini che promuove Markku Alén come pilota di punta per la stagione.

Blomqvist e Mikkola dominano la stagione con la loro Audi quattro A2, con Blomqvist che risulta vincitore di cinque prove. Audi vince 6 dei primi otto eventi, realizzando una tripletta nei primi due rally. Mikkola chiude al secondo posto nella classifica piloti nonostante otto piazzamenti a podio. Alén chiude al terzo posto, vincendo solo un rally con la sua Lancia Rally 037. Sul finire della stagione, il finlandese Ari Vatanen prende parte alle ultime prove del campionato a bordo di una Peugeot 205 T16, vincendo tre degli ultimi quattro rally e riuscendo così a concludere al quarto posto nella classifica piloti.

Come nella stagione precedente solo 10 rally vengono conteggiati nella classifica costruttori mentre per la classifica piloti valgono tutti i 12 eventi. Nel 1984 gli unici rally conteggiati per la classifica piloti sono quello di Svezia e della Costa d'Avorio.

Risultati

Classifiche

Costruttori

Piloti

Sistema punteggio

Dislocazione eventi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
FIA World Rally Championship 1984 dal sito Rallybase.nl